Баль — фамилия.

Известные носители
 Баль, Александр Васильевич (род. 1968) — белорусский бард.
 Баль, Алексей Андреевич (род. 1968) — советский и белорусский футболист, игрок в мини-футбол.
 Баль, Андрей Михайлович (1958—2014) — советский и украинский футболист, тренер.
 Баль, Евгений Николаевич (1944—2022) — советский и украинский журналист, писатель, моряк-подводник.
 Баль, Митрофан Яковлевич (1851—после 1916) — офицер Российского императорского флота, контр-адмирал.
 Баль, Николай Васильевич (1913—1999) — Герой Советского Союза.
  — польский подкоморий, меценат и автор неопубликованных сочинений; основатель города своего имени — .
 Баль, Пётр Максимович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 6866; 3 декабря 1842.
 Баль, Яков Максимович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 7670; 1 января 1847.

См. также 
 Бал (значения)
 Балль (фамилия)

Примечания